Galvarino může být:

 Galvarino (Chile) – město a komuna v chilské provincii Cautín
 Galvarino (válečník) - mapučský válečník
 1992 Galvarino - planetka